Crooks steht für:

Orten in den Vereinigten Staaten:
 Crooks (South Dakota), Ort im Minnehaha County, South Dakota
 Crooks Township, Minnesota

im NRHP gelisteten Objekte:
 Crooks Bridge, in Bridgeton, Indiana, ID-Nr. 78000391
 Crooks Mansion, in Benicia, Kalifornien, ID-Nr. 78000795

Sonstiges:
 Crooks (Band), britische Band
 Crooks (Nkilongo), Inkhundla in Eswatini

Crooks ist der Familienname folgender Personen:
 Charmaine Crooks (* 1962), kanadische Leichtathletin
 Darrell Crooks (1957/58–2022), US-amerikanischer Gitarrist
 Jillian Crooks (* 2006), Schwimmerin von den Cayman Islands

 Lesane Parish Crooks, eigentlicher Name von Tupac Shakur (1971–1996), US-amerikanischer Rapper
 Matt Crooks (* 1994), englischer Fußballspieler
 N. Patrick Crooks († 2015), US-amerikanischer Jurist

 Sammy Crooks (1908–1981), englischer Fußballspieler
 Sean Crooks (* 1983), kanadischer Skilangläufer
 Shree Crooks, US-amerikanische Schauspielerin
 Timothy Crooks (* 1949), britischer Ruderer
 William Crooks (1852–1921), britischer Politiker (Labour Party)

Siehe auch:
 Crookes
 Crux
 Crook